Ludwik Sabaudzki (ur. 5 czerwca 1436 r. – zm. w sierpniu 1482 r.) – król Cypru (1459-1460), hrabia Genewy (1460-1482).

Był synem Ludwika I Sabaudzkiego i Anny Lusignan (1419-1462), księżniczki Cypru i Jerozolimy, córki króla Janusza Cypryjskiego. Poślubił (w 1447 r.) Annabellę Szkocką, a następnie (w 1458 r.) swą kuzynkę Karolinę Lusignan, królową Cypru, córkę Jana II Cypryjskiego i Heleny Paleolog. Małżeństwem tym zrealizował marzenie swego ojca, który dążył do objęcia tronu Królestwa Cypru. Już jednak we wrześniu 1460 r. Karolina i Ludwik zostali usunięci z tronu przez Jakuba Bastarda, który zakwestionował dziedziczne prawa swej przyrodniej siostry. Małżonkowie wraz z wierną im szlachtą schronili się w zamku Kyrenia, gdzie przez 3 lata byli oblegani przez najemne wojska Jakuba. Po ucieczce stamtąd Ludwik utrzymywał się z apanaży hrabiego Genewy.

Rodowód

Bibliografia 
 Anselme de Sainte-Marie, Ange de Sainte-Rosalie: Histoire de la Maison Royale de France, et des grands officiers de la Couronne de France, t. 2, Chez Estienne Loyson, Paris MDCLXXIV, s. 600-601.

Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1436
Zmarli w 1482